Wolfsputten (België)
 Wolfsputten (Nederland)